Anglické slovo Highlander má několik významů
 Highlander v obecném slova znamená horal
 Highlander (film) – film z roku 1986, který se dočkal dalších čtyř pokračování
 Highlander (seriál) – televizní seriál inspirovaný filmy
 Highlander (skupina) – heavy metalová skupina založená v roce 1991